Philippsberg ist 

ein Ortsname
 Philippsberg (Lutzmannstein), Gemeindeteil des ehemaligen oberpfälzischen Marktes Lutzmannstein, Bayern
 Filipova Hora (Philippsberg), Ortsteil von Tlumačov, Tschechien
 Filipov (Frýdlant) (Philippsberg), Ortschaft der Gemeinde Frýdlant, Tschechien
 Philippsberg (Gemeinde Schlatt), Ortschaft der Gemeinde Schlatt, Oberösterreich

ein Namensteil folgender Personen:
 Eugen Philippovich von Philippsberg (1858–1917), österreichischer Ökonom und Politiker
 Joseph Philippovich von Philippsberg (1818–1889), österreichischer Feldzeugmeister
 Zdenko von Forster zu Philippsberg (1860–1922), böhmisch-österreichischer Beamter und Minister